

Cinema 
 Camera oscura – cortometraggio del 1985
 Camera obscura – cortometraggio del 1997

Televisione 
 La camera oscura – Serie televisiva

Fotografia 
 Camera oscura – dispositivo ottico precursore della fotocamera composto da una scatola oscurata con un foro stenopeico sul fronte e un piano di proiezione dell'immagine sul retro 
 Camera oscura – stanza oscurata dalla luce in cui vengono effettuati lo sviluppo e la stampa fotografici

Letteratura 
 Camera oscura – romanzo di Libero De Libero del 1952
 Camera oscura (Camera obscura) – romanzo di Vladimir Vladimirovič Nabokov del 1932
 Camera oscura – raccolta di poesie di Paolo Ruffilli del 1992
 Camera oscura (Die Box) – memorie di Günter Grass del 2008
 Camera oscura – romanzo di Simonetta Agnello Hornby del 2010

Musica 
 Camera Oscura – album degli HANA B del 2006